Convolutidae — семейство бескишечных турбеллярий. Включает более трети известных их видов.

Описание 
Семейство Convolutidae включает бескишечных турбеллярий с вентральным отверстием рта и мускулатурной стеной тела, состоящей из круговых и продольных мышечных волокон. В брюшной части также имеются U-образные волокна.

Большинство видов, входящих в семейство, являются симбионтами водорослей.

Классификация 
Сегодня в семейство включают 13 родов. Типовым считается род Convoluta.

Род Waminoa по последним исследованиям тоже входит в семейство, либо, как минимум, родственен входящим в него родам.

Примечания 

Бескишечные турбеллярии
Семейства Xenacoelomorpha
Животные, питаемые автотрофными эндосимбионтами